Puska, település Horvátországban, Jasenovac községben, Sziszek-Monoszló megyében
Puska a tűzfegyverek egyik csoportjába tartozó lőfegyver
Puska, nem megengedett iskolai segédeszköz